Панков — русская фамилия, а также топоним.

Известные носители

А 
 
 
 Панков, Альберт Павлович (1933—2020) — советский и российский актёр, артист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, народный артист России (2010).
 Панков, Анатолий Семёнович (род. 1938) — советский писатель, журналист, педагог, технолог.
 Панков, Андрей Викторович (род. 1974) — городской голова Краматорска.

Б 
 Панков, Борис Никифорович (1896—1974) — генерал-майор, Герой Советского Союза.

В 
 
 Панков, Валерий Юрьевич (род. 1960) — российский певец.

Г 
 Панков, Гений Викторович (1924—1994) — советский инженер-технолог.
 Панков, Геннадий Петрович (1904—1961) — советский полковник.
 Панков, Григорий Гаврилович (1885—1963) — партийный и государственный деятель. Первый председатель Брянского губернского Совета.

Д-Ж 
 Панков, Дмитрий Николаевич (род. 1974) — белорусский хоккеист-нападающий.
 Панков, Евгений Викторович (род. 1983) — российский футболист.
 Панков, Жак Исаак (первоначальная фамилия Панчешников; 1922—2016) — американский физик и инженер-изобретатель.

И 
 
 Панков, Илья Михайлович (1922—2011) — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.

К 
 Панков, Константин Леонидович (1910—1942) — советский художник.

М

Н

О

П

Р 
 Панков, Радован (род. 1995) — сербский футболист.
 Панков, Рудольф Николаевич (род. 1937) — российский актёр.

С 
 Панков, Сергей Иванович (1907—1960) — советский военный деятель.
 Панков, Сергей Леонидович (1941—2009) — российский театральный актёр.

Ф

Ю 
 Панков, Юрий Александрович (1930—2016) — советский и российский биохимик, д. биол. н., академик АМН СССР (1986), академик РАН (2013).



Топоним 
 Панков — административный округ в Берлине.
 Панков — район в составе одноимённого административного округа Берлина.
 Панков — железнодорожный вокзал в районе Панков.
 Панков — хутор, Шебекинский район, Белгородская область.

См. также